RCJ steht für:

 Congregatio Rogationis a Corde Jesu, eine katholische Ordensgemeinschaft
 Royal Courts of Justice, ein Gebäude in London das den obersten Gerichtshof beherbergt

 
RCJ